Saudi Tour 2023 var den tredje udgave af det saudiarabiske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 30. januar til 3. februar 2023. Løbet var en del af UCI Asia Tour 2023 og var i kategorien 2.1.

Den samlede vinder af løbet blev portugisiske Ruben Guerreiro fra .

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Startliste

Referencer

Eksterne henvisninger 

UCI Asia Tour 2023
Saudi Tour